Лусиа́но да Ро́ша Не́вес (; 18 мая 1993, Анаполис) — бразильский футболист, нападающий. Игрок клуба «Сан-Паулу».

Биография 
Лусиано родился в Анаполисе в семье Итамара Понтеса Невеса и Луси Бикудо Роша Невес. Он — воспитанник клуба «Атлетико Гоияниенсе». 7 марта 2012 года он дебютировал в основном составе команды в матче Кубка Бразилии с «Гурупи». В 2013 году нападающий перешёл в «Аваи», где 27 июля забил первый гол в ворота клуба «Шапекоэнсе». 13 февраля 2014 года «Коринтианс» купил 25 % прав на футболиста, подписав с ним контракт на 3 года. Остальные права на игрока купила группа инвесторов Plus Sports. В конце 2015 года интерес к переходу Лусиано выразил турецкий «Фенербахче», но трансфер не состоялся. 18 августа 2020 года подписал контракт с «Сан-Паулу» сроком до 31 декабря 2022 года с возможностью продления ещё на год. 20 августа 2020 года дебютировал за «Сан-Паулу» в домашнем матче 4-го тура чемпионата Бразилии 2020 против «Баии» (1:1) и на 85-й минуте ударом головой сравнял счёт.

Достижения 
 Командные
  Чемпион штата Риу-Гранди-ду-Сул: 2020
  Чемпион штата Сан-Паулу: 2021
  Чемпион Бразилии (1): 2015

 Личные
 Лучший бомбардир Панамериканских игр: 2015
 Лучший бомбардир чемпионата Бразилии: 2020 (18 голов, совместно с Клаудиньо)

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на ogol.com.br
 Профиль на СамбаФут

Футболисты Бразилии
Игроки олимпийской сборной Бразилии по футболу
Игроки ФК «Атлетико Гоияниенсе»
Игроки ФК «Аваи»
Игроки ФК «Коринтианс»
Игроки ФК «Леганес»
Игроки ФК «Панатинаикос»
Игроки ФК «Флуминенсе»
Игроки ФК «Гремио»
Игроки ФК «Сан-Паулу»